Uefa Europa League 2022/2023 är den 52:a säsongen av Uefa Europa League, och den 14:e säsongen sedan den bytte namn från Uefacupen, Europas andra stora fotbollsturnering, efter Champions League och före Europa Conference League.

Kvalomgångar

Tredje kvalomgången

Playoffomgången

Gruppspel

FK Bodø/Glimt, Nantes, Union Berlin och Union Saint-Gilloise gör sina debuter i gruppspelet. Union Saint-Gilloise gör sitt första Uefa-gruppspelsdeltagen någonsin.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Slutspelsträd

Sextondelsfinaler

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Uefa Champions League 2022/2023
 Uefa Europa Conference League 2022/2023
 Uefa Women's Champions League 2022/2023

Källor 
 Officiell hemsida